Бибби () — английская фамилия. Известные носители:

 Бибби, Джессика (род. 1979) — австралийская баскетболистка.
 Бибби, Майк (род. 1978) — американский баскетболист.